Калюбин — фамилия.

 Калюбин, Владимир Юрьевич (род. 1986) — киргизский футболист.
 Калюбин, Сергей Юрьевич (род. 1979) — киргизский и казахстанский футболист.